Vårt dagliga bröd är en versrad i Herrens bön som återges i evangeliet. Det kan också avse:

Vårt dagliga bröd – en svensk TV-film från 1981 i regi av Christian Lund
Vårt dagliga bröd (målning) – en tavla av Anders Zorn från 1886